Красный (. Другие названия — Красношора, Красная) — река в Украинских Карпатах, в рамках Тячевского района Закарпатской области. Правый приток Тересвы (бассейн Тисы).

Описание 
Длина реки 13 км, площадь бассейна 50,7 км². Уклон реки 68 м/км. Река типично горная. Долина узкая и глубокая, залесена (кроме низовья). Русло слабоизвилистое, порожистое.

Расположение 
Красный берёт начало на северо-запад от села Красная, при южных склонах горы Климова (массив Красная). Течёт сначала на юг, в среднем и нижнем течении — на юго-восток. Впадает в Тересву рядом с южной частью села Красная.

Ссылки 
 

Реки Закарпатской области
Тячевский район
Украинские Карпаты
Притоки Тересвы